Оча () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 8791 человек (2001).

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Карта города  

Города Венгрии